Alberto Lello Potella (1893-1940), est un pilote militaire portugais.
 Giuseppe Di Lello Finuoli (1940-), est un homme politique et un magistrat italien.
 Johannes Lello (1895-1976), est un joueur de football international estonien.
 José Manuel Lello Ribeiro de Almeida (1944-2016), est un homme politique portugais.

Divers 
 Librairie Lello au Portugal.
Patronyme portugais
Patronyme italien